Бо́сси () — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители 
 Босси, Бартоломео (1812—?) — итальянский учёный-естествоиспытатель и путешественник.
 Босси, Бениньо (1727—1792) — итальянский художник, гравёр.
 Босси, Джузеппе (1777—1815) — итальянский художник, писатель, историк живописи.
 Босси, Доменико (1765 или 1767—1853) — венецианский художник-миниатюрист, работавший в России
 Босси, Карло Аурелио (1758—1823) — итальянский поэт и дипломат.
 Босси, Кармело (род. 1939) — итальянский боксёр.
 Босси, Костанте Адольфо (1876—1953) — итальянский органист, композитор, музыкальный педагог.
 Босси, Луиджи (1758—1835) — итальянский археолог и историк.
 Босси, Майк (1957—2022) — канадский хоккеист.
 Босси, Марко Энрико (1861—1925) — итальянский композитор и органист.
 Босси, Ренцо (1883—1965) — итальянский композитор и дирижёр.
 Босси, Умберто (род. 1941) — итальянский политик, лидер сепаратистской партии Лиги Севера.
 Босси, Энеа (1888—1963) — итальянский, затем — американский аэрокосмический инженер и пионер авиации.

Примечания